Приют — может означать:

 Приют — место, где можно спастись, обезопаситься; , , пристанище; также жилище, хижина (лесная, горная ), в некоторых странах специально построенные для туристов в национальных заповедниках и парках для сдачи в аренду, либо бесплатные для ночлега случайных путников.
 Приют для бездомных животных
 Приют для слонов Пиннавела
 Приют для бездомных
 Приют для бедных
 Приюты детские

Фильм 
 «Приют» — испано-мексиканский фильм 2007 года.

Топоним 
 Грузия
 Приют — до 1953 года название села Орбети в Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли.

 Россия
 Приют — деревня в Барятинском районе Калужской области России.
 Приют — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Приют — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Приют — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Приют — упразднённый посёлок в Мордовском районе Тамбовской области России.
 Приют — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области России.

 Украина
 Приют — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Приют — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Приют — посёлок в Константиновском районе Донецкой области.
 Приют — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Приют — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Приют — село в Еланецком районе Николаевской области.

См. также 

 Мой Приют
 Приют одиннадцати
 Богадельня
 Вдовий дом
 Детский дом
 Инвалидные дома